

Малчовці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Малчовці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.